Marne [marn] může znamenat:

  (Marna) řeka ve Francii, východně od Paříže.

Územní celky a sídla pojmenované podle řeky 
 Departementy: Marne (departement), Haute-Marne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne
 Arrondissement: Arrondissement Nogent-sur-Marne
 Kantony: kanton Châtillon-sur-Marne, kanton Champs-sur-Marne, kanton Lagny-sur-Marne, kanton Thorigny-sur-Marne, kanton Vaires-sur-Marne, kanton Neuilly-sur-Marne, kanton Champigny-sur-Marne-Ouest, kanton Champigny-sur-Marne-Est, kanton Champigny-sur-Marne-Centre, kanton Bonneuil-sur-Marne, kanton Bry-sur-Marne, kanton Chennevières-sur-Marne, kanton Nogent-sur-Marne, kanton Ormesson-sur-Marne, kanton Le Perreux-sur-Marne, kanton Villiers-sur-Marne, kanton Charly-sur-Marne
 Obce: Châtillon-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Lagny-sur-Marne, Thorigny-sur-Marne, Vaires-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Ouest, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Charly-sur-Marne, Marne…

Historie 
Na řece Marně se odehrály dvě těžké bitvy první světové války:
 První bitva na Marně (6. září – 9. září 1914)
 Druhá bitva na Marně (27. května – 6. srpna 1918)

Externí odkazy